Protodipseudopsis är ett släkte av nattsländor. Protodipseudopsis ingår i familjen Dipseudopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Protodipseudopsis